Knopfler ist der Familienname folgender Personen:

 David Knopfler (* 1952), britischer Musiker
 Mark Knopfler (* 1949), britischer Musiker

Siehe auch:
 Knöpfler